

Codici 
 goh – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua Alto tedesco antico (ca. 750-1050)

Persone 
 Austin Goh – artista marziale malese
 Michelle Goh – attrice singaporiana